Farey steht für:

 John Farey (1766–1826), englischer Geologe und Schriftsteller
 Farey (Niger), Landgemeinde in Niger

Siehe auch:
 Farey-Graph
 Farey-Reihe